Olivier Jean peut faire référence à :

 Olivier Jean (1962-), réalisateur français.
 Olivier Jean (1984-), patineur de short-track canadien.